Hôtel Simon à Tours.
 Hôtel Simon à Nancy.